Stati Uniti d'America
 Pine Lake – CDP della Contea di Mohave, Arizona
 Pine Lake – città della Contea di DeKalb, Georgia
 Pine Lake – città della Contea di Oneida, Wisconsin